Seuneubok (Johan Pahlawan), een plaats in Indonesië
Seuneubok (Blang Mangat), een plaats in Indonesië
Seuneubok (Seulimeum), een plaats in Indonesië
Seuneubok (Teupah Selatan), een plaats in Indonesië
Seuneubok (Nisam), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing